Cruz (span./port. „Kreuz“) bezeichnet:
 Cruz (Ceará), Gemeinde in Brasilien
 Área Cruz, ein umstrittenes Territorium auf Timor, siehe Bisae Súnan
 Cruz (Familienname), Namensträger siehe dort
 Cruz (Vila Nova de Famalicão), Gemeinde in Portugal

im NRHP gelistete Objekte:
 Cruz Trading Post, in Casa Grande, Arizona, ID-Nr. 85000883
 Cruz Water Catchment, in (Agafa Gumas) Yigo, GU, ID-Nr. 94001310

Siehe auch:
 Santa Cruz
 Vera Cruz
 Mamacruz, spanischer Spielfilm (2023)